GUS eller Gus kan syfta på:
 Gus – ett mansnamn
 GUS – Polens statliga centrala statistikmyndighet, se Główny Urząd Statystyczny
 GUS - ett samarbetsorgan för studentkårer, se Göteborgs universitets studentkårer
 GUS - en studentkår 1954-1983, se Göteborgs Universitets Studentkår

Geografi

Australien 
 Gus Opal Diggings, gruva i delstaten South Australia.

Ryssland 

 Gus (vattendrag), 
 Gus-Chrustalnyj, stad, 

Robotskapade Rysslandförgreningar